Serce Jezusa w języku francuskim
 Bazylika Sacré-Cœur – kościół katolicki na szczycie wzgórza Montmartre w Paryżu
 Siostry Sacré Coeur – zakonnice ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa (Sacré Coeur)